Schulz är ett ursprungligen tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adelheid Schulz (född 1955), tysk morddömd
 Andreas Schulz (född 1951), östtysk roddare
 Bruno Schulz (1892–1942), polsk författare, litteraturkritiker och tecknare
 Carl Schulz (1851–1944), norsk ingenjör, lektor och författare
 Charles M. Schulz (1922–2000), amerikansk serieskapare
 Christian Norberg-Schulz (1926–2000), norsk arkitekt och professor
 Ekkehard Schulz (född 1941), tysk företagsledare
 Elizabeth Norberg-Schulz (född 1959), norsk sångerska, sopran
 Erwin Schulz  (1900–1981), tysk SS-man

 Günter Schulz, tysk musiker
 Harry Schulz (1910–1954), folktysk krigsförbrytare
 Heinrich Schulz-Beuthen (1838–1915), tysk tonsättare
 Hermann Schulz (född 1933), svensk flygvapensofficer
 Johann Abraham Peter Schulz (1747–1800), tysk tonättare och musikskriftställare
 Josef Schulz (1840–1917), tjeckisk (böhmisk) arkitekt
 Martin Schulz (född 1955), tysk politiker, socialdemokrat
 Michael Schulz (född 1961), västtysk fotbollsspelare
 Otto Eugen Schulz (1874–1936), tysk botanist
 Peter Schulz  (1930–2013), tysk politiker, socialdemokrat
 Robin Schulz (född 1987), tysk DJ och musikproducent
 Thomas Norberg Schulz (1866–1950), norsk elektroingenjör
 Willi Schulz (född 1938), västtysk fotbollsspelare

Se även 
 Schultz
 Schulze
 Schultze

Tyska efternamn